India
 Chandur – città dell'Andhra Pradesh
 Chandur – città del distretto di Amravati, Maharashtra
 Chandur – città del distretto di Chandrapur, Maharashtra